Attivatore tissutale del plasminogeno
 Urochinasi